Бюсьє́р-Нуве́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Ліможа, 50 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Бюсьєр-Нувель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюсьєр-Нувель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез